Krausz ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Krause.

Namensträger 
 Andor Kraszna-Krausz (1904–1989), ungarisch-britischer Fotografiebuchverleger 
 Danny Krausz (* 1958), österreichischer Spielfilm-Produzent
 Emil Krausz (1897–1930), österreichischer Maler
 Fanny Krausz (* 1990), österreichische Schauspielerin
 Ferenc Krausz (* 1962), österreichisch-ungarischer Physiker
 Franz Krausz (Franz Kraus; 1905–1998), österreichisch-israelischer Grafiker
 Georg Krausz (1894–1973), österreichisch-deutscher Politiker (KPD/SED) und Journalist
 Gergely Krausz (* 1993), ungarischer Badmintonspieler
 Ilona Vincze-Krausz (1902–1998), ungarisch-israelische Pianistin und Klavierlehrerin
 Luis Sergio Krausz (* 1961), brasilianischer Literaturwissenschaftler
 Michael Krasznay-Krausz (auch: Michael Krausz; 1897–1940), ungarisch-österreichischer Komponist
 Mischa Krausz (* 1954), österreichischer Musiker, Komponist und Produzent
 Rudolf Krausz (1872–1928), österreichischer Architekt
 Sophie Krausz (* 1963), französische Anthropologin und Historikerin für Vor- und Frühgeschichte; Forschungsschwerpunkt Levroux, Indre
 Wilhelm Viktor Krausz (1878–1959), österreichischer Maler

Siehe auch 
 Krauß
 Kraus
 Krauss
 Palais Krausz

Familienname
Deutscher Personenname